Aviva kan syfta på:

 Aviva – ett brittiskt försäkringsbolag
 Aviva Stadium –  en fotbollsarena i Dublin
 Aviva (yacht sjösatt 1998) – en superyacht
 Aviva (yacht sjösatt 2004) – en superyacht
 Aviva (yacht sjösatt 2007) – en superyacht
 Aviva (yacht sjösatt 2017) – en superyacht